Мармарош-Сигетскими называются два судебных процесса против карпаторусских активистов начала XX века в Мармарош-Сигете:

 Первый Мармарош-Сигетский процесс (1904)
 Второй Мармарош-Сигетский процесс (1913)

См. также 
 
 Львовский процесс (1912—1914)